

Чорне Озеро — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Чорне Озеро — селище, Звениговський район, Марій Ел